Карачарово — топоним в России:

 Карачарово — микрорайон в городе Муроме, ранее село в Муромском районе Владимирской области. Родина Ильи Муромца.
 Карачарово — село в Собинском районе Владимирской области.
 Карачарово — верхнепалеолитическая стоянка во Владимирской области.
 Карачарово — деревня в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Карачарово — прежнее название железнодорожной станции Нижегородская в Москве.
 Карачарово — исторический район Москвы, названный по бывшему селу Карачарову.
 Карачарово — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.
 Карачарово — село в Волоколамском районе Московской области.
 Карачарово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Карачарово — посёлок в Конаковском районе Тверской области.
 Карачарово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Карачаровы
 Карачаров
 Карачарсков